Хуэй-цзун (, 7 июня 1082 — 4 июня 1135) — восьмой император династии Сун, художник, каллиграф, музыкант, мастер чайной церемонии. Увлечение искусствами привело его к небрежению государственными делами и катастрофе: империя потеряла свои северные владения, Кайфэн, одна из величайших столиц мира, был разграблен. Пленение императорского дома положило конец истории Северной Сун.

Биография 
Правил в 1100—1126 годах. Запретил буддизм и покровительствовал развитию даосизма. Писал труды по медицине и философии. 

В начале 1126 года войска чжурчжэньской династии Цзинь переправились через Хуанхэ и осадили Кайфын. Охваченный ужасом, 18 января 1126 император отрекся от трона в пользу своего сына. Осажденные отчаянно сопротивлялись, и город удалось удержать, поскольку конное войско Цзинь было не приспособлено к осаде. Однако это не спасло положение: 9 января 1127 чжурчжэни вернулись, Кайфэн был захвачен и разграблен. Хуэй-цзун вместе с молодым императором, получившим имя Цинь-цзун (欽宗), всем двором и гаремом попали в руки захватчиков. 10 мая Хуэй-цзун, вместе с 14 000 бывших подданных, был отправлен в северную Маньчжурию, где провел пленником последние 8 лет жизни. 

Одному из его сыновей удалось бежать на юг Китая. Там он стал основателем династии Южная Сун, со столицей в Линъяне (ныне Ханчжоу). Новый император принял имя Гао-цзун (годы правления 1127-1162).

Внешние контакты 
Поддерживал контакты с императорским двором Корё. В 1114 и 1116 послал корейскому императору партии китайских музыкальных инструментов, дав толчок развитию корейской музыки.

Занятия искусством 
Император играл на цисяньцине, писал цветы и птиц. Был мастером каллиграфии и создал особый стиль китайского письма «», а также сочинял стихи. Он — автор знаменитого «Трактата о чае» (, 1107 год). Ему также приписывают две знаменитые копии работ Чжан Сюаня: «Приготовление шёлка» (Бостон, Музей изящных искусств) и «Весеннюю прогулку госпожи Хуго» (Музей провинции Ляонин, Шэньян).

Нарисовал картину «Фазан с » (музей «Гугун», Пекин), получившую известность благодаря специфическому стилю, хорошо обдуманной композиции и реализму. На ней олицетворены пять моральных качеств человека: литературный талант, воинственность, смелость, милосердие и надёжность.

Литература 
 Buckley Ebrey P., Bickford M. Emperor Huizong and late Northern Song China: the politics of culture and the culture of politics. Cambridge: Harvard UP, 2006

Примечания 

Императоры династии Сун
Поэты по алфавиту
Поэты эпохи Сун
Художники по алфавиту
Художники эпохи Сун
Художники XII века
Китайские поэты XII века
Каллиграфы Китая
Монархи, отрёкшиеся от престола
Монархи, попавшие в плен
Умершие в плену